«Платанья́с» () — греческий футбольный клуб из одноимённого города в одноимённой общине на острове Крит. Клуб проводит домашние матчи на стадионе «Периволионе» в  в общине Ханье, вмещающем 4572 зрителя, реконструированном в 2012 году.

История 
Клуб основан в 1931 году и в сезоне 2009/10 принял участие в турнире третьего дивизиона. По итогам сезона 2010/2011 «Платаньяс» завоевал право выступать во втором дивизионе. В сезоне 2011/2012 команда заняла 5-е место в Футбольной лиге и по результатам плей-офф впервые в своей истории вышла в Суперлигу. Таким образом «Платаньяс» стал третьим в истории представителем Крита в Суперлиге и вторым (после ОФИ) в сезоне 2012/13.

Текущий состав

Ссылки 
 

Футбольные клубы Греции
Крит